Ehrenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ehrenbaum (1861–1942), deutscher Biologe
 Hans Ehrenbaum-Degele (1889–1915), deutscher Lyriker